Pilger steht für:
 Pilger (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Pilger, Wallfahrer
 Der Pilger, Wochenzeitung des Bistums Speyer
 Der Pilger (Film), Stummfilm aus dem Jahr 1923 von und mit Charles Chaplin

Pilger ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Pilger (* 1962), deutscher Schlagzeuger
 Detlev Pilger (* 1955), deutscher Lehrer und Politiker (SPD), MdB
 Frank Pilger, deutscher Rugbyspieler und -trainer
 Hans Pilger (1888–1953), deutscher Diplomat
 Heinrich Pilger (1899–1993), deutscher Maler
 Helmut Schmidt-Pilger (* 1928), deutscher Bildhauer
 John Pilger (* 1939), australischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Patrick Pilger (* 1995), österreichischer American-Football-Spieler

 Walter Pilger (* 1955), deutscher Politiker (SPD)

der Pilger ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Heinrich I. (Mecklenburg) (um 1230–1302), Regent der Herrschaft Mecklenburg 
 Peter der Pilger von Maricourt, französischer Gelehrter des 13. Jahrhunderts, siehe Petrus Peregrinus de Maricourt

Siehe auch:
 Die Pilgerin
 Pilgern